Gosline kan som auktorsförkortning betyda:

 William Alonzo Gosline
 George Gosline

Robotskapade auktorsförkortningar